Fenyő Iván (1905–1978) művészettörténész
 Fenyő Iván (1979–) színművész